Simanosor (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Simanosor (Sibabangun), een plaats in Indonesië
Simanosor (Dolok), een plaats in Indonesië
Simanosor (Naga Juang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing